Вале́рий Ива́нович Попо́в (1910 — ?) — советский звукооператор. Заслуженный работник культуры РСФСР (1969). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1950).

Биография 
В. И. Попов родился в Орле .
В 1935 году окончил ЛИКИ. В 1933—1935 годах работал ом-лаборантом ЛИКИ.
В 1935—1948 годах — звукооператор и технический руководитель звукоцеха на киностудиях «Белгоскино», «Мосфильм» и ЦОКС.
С 1943 года — звукооператор киностудии «Мосфильм». Автор ряда изобретений и усовершенствований в кинематографии.

Фильмография 
 1938 — Александр Невский (шумовое оформление)
 1940 — Светлый путь (с Н. Тимарцевым)
 1942 — Котовский
 1945 — Без вины виноватые
 1947 — Сказание о земле Сибирской
 1948 — Сталинградская битва
 1950 — Секретная миссия
 1954 — Верные друзья
 1958 — Хождение за три моря (с Б. Бхаруча)
 1959 — Неотправленное письмо
 1960 — Воскресение
 1962 — Гусарская баллада
 1966 — Берегись автомобиля

Награды и премии 
 Два ордена «Знак Почёта» (14.04.1944; 06.03.1950)
 Сталинская премия за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы третьей степени (1950) — за участие в разработке и внедрении нового метода звукозаписи.
 Заслуженный работник культуры РСФСР (1969)

Примечания

Источники 
 Кинословарь в 2-х томах, М., «Советская энциклопедия», 1966—1970.

Персоналии:Мосфильм
Социалистический реализм
Выпускники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения